Schloss Fischbach ist der Name

eines Schlosses in Franken, siehe Schloss Fischbach (Franken)
eines Schlosses in der Oberpfalz, siehe Schloss Fischbach (Nittenau)
eines Schlosses in Luxemburg, siehe Fischbach (Luxemburg)
eines Schlosses in Schlesien, siehe Schloss Fischbach (Schlesien)
eines Schlosses in Thüringen, siehe Schloss Fischbach (Eisenach)

Siehe auch:
Burg Fischbach